Mysidetes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Holt och Tattersall 1906. Mysidetes ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pungräkor
Mysidetes